Wat Chang Rop ist der Name folgender buddhistischen Tempelanlagen:

 Wat Chang Rop (Kamphaeng Phet)
 Wat Chang Rop (Sukhothai)